Maiering ist der Name folgender Orte:
 Maiering (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Maiering (Weiding), Ortsteil der Gemeinde Weiding, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Mayring
 Meiering